India
Mandawa – città del Rajasthan

 Tanzania
Mandawa – circoscrizione del distretto di Kilwa
Mandawa – circoscrizione del distretto di Ruangwa